Биран (Франция) — коммуна во Франции
Биран (Куба) — деревня на Кубе